Certos Acordes é o terceiro álbum da cantora e compositora Marina, lançado em 1981.

Faixas

Lado A
 Charme do Mundo
 Quem é Esse Rapaz
 O Lado Quente do Ser
 Seu Nome

Lado B
 Maresia
 Gata Todo Dia
 Libra
 Avenida Brasil

Ficha técnica
Arranjos de todas as faixas: Marina, Paulo Machado e Pisca; exceto na faixa “Avenida Brasil”, arranjo de Lincoln Olivetti
Auxiliares de Gravação: Mauro Moraes, Enock Santos, Laci Moraes, William de A. Francesconi, Jorge Luz, Roberto Melo Leite e Carlos 
Auxiliares de Mixagem: Mauro Moraes, Bily e Lacy 
Supervisão Técnica: Dudu 
Arregimentação: Paschoal Perrota
Gravado e Mixado nos Estúdios Transamérica (24 canais) no inverno de 1981.
Montagem: Rafael Azulay 
Corte: Tuninho – Fermata São Paulo
Direção Artística: Mazola 
Produção Executiva: Alexandre Agra 
Produção Musical: Pisca 
Direção Musical: Marina 
Assistente de Produção: Christina Ponce De Léon 
Técnico de Gravação: Vanderlei Loureiro 
Mixagem: Vanderlei Loureiro, Pisca, Marina e Alexandre.
Capa: Nilo De Paula e Marina 
Foto da Capa: Walter Firmo
Foto da Contracapa: Paulo Vasconcelos 
Foto do Encarte: Marisa Alvarez De Lima 
Coordenação Gráfica: J.C. Mello

Álbuns de Marina Lima
Álbuns de 1981
Álbuns de pop rock
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns gravados nos Estúdios Transamérica